Dennis Riemer (Wolfsburg, 1988. február 23. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Dennis Riemer adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A TuS Koblenz labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek